Tufão Nanmadol (2011) — ou T1111, 14W, Mina; atingiu as Filipinas, Taiwan e China
 Tufão Nanmadol (2022) — ou T2214, 16W, Josie; super tufão de categoria 4 que atingiu o Japão